S85 — линия Берлинской городской электрички. Проходит от станции  до  через:
 , открытую 13 сентября 1866 года и электрифицированную 4 января 1929 года,
 , открытое 17 июля 1871 года и электрифицированное в 1926 году и
 , открытую 10 июля 1877 года и электрифицированную в 1925 году.

Примечания 

Берлинская городская электричка